Goombay steht für:
 Gumbe, eine quadratische Rahmentrommel und ein Musikstil in der Karibik und Westafrika

Siehe auch:
 Goombay Dance Band